Rudolf von Seelhorst ist der Name folgender Personen:

* Rudolf von Seelhorst (General, 1700) (1700–1779), preußischer Generalmajor
 Rudolf von Seelhorst (General, 1833) (1833–1901), preußischer Generalmajor